Cicurug kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Cicurug (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 108,24), Jawa Barat, 
 Kelurahan Cicurug (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 106,78), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cicurug, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cicurug, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar